Олег Петрович Ильяшенко (; ) — советский и украинский стрелок из лука, тренер; Мастер спорта СССР (1967), Заслуженный тренер Украинской ССР (1991).

Биография 
Родился 6 октября 1941 года в Сумах Украинской ССР.

В 1969 году окончил Львовский политехнический институт (ЛПИ, ныне Национальный университет «Львовская политехника»). После этого работал:
 в 1969—1973 годах — архитектор проектов проектного института «Дорпроект» Львовской железной дороги;
 с 1973 года — старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования ЛПИ и одновременно в 1973—1980 годах был тренером секции лучников института;
 в 1981—1984 и 1998—2002 годах преподавал архитектуру в Конакрийском университете (Гвинея).

С 1970 года О. П. Ильяшенко работал тренером по стрельбе из лука спортивного общества «Буревестник» (Львов); в 1989—1997 годах — тренер-преподаватель Спортивного Клуба Армии (Львов). С 1995 года был старшим тренером паралимпийской сборной команды Украины, выступив с нею на Паралимпийских играх в Атланте (1996), Сиднее (2000), Афинах (2004), Пекине (2008), Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016). 

В числе его многих воспитанников известные лучники (включая паралимпийцев) — Ярослав Гусак, Сергей Атаманенко, Роман Гутник, Роксолана Дзёба-Балян.

Примечания

Ссылки 
 ІЛЬЯШЕ́НКО Олег Петрович  
 Размышления про команду и паралимпиаду в Сочи

Выпускники Львовской политехники
Преподаватели Львовской Политехники
Стрелки из лука СССР
Тренеры по стрельбе из лука СССР
Заслуженные тренеры Украинской ССР
Тренеры сборной Украины по стрельбе из лука